Myriad (CIWS), een nabijheidsverdedigingssysteem voor schepen, van Italiaanse makelij
 Myriad (lettertype)
 Myriad (softwarebedrijf)
 Marconi Myriad, een computer uit de jaren 1960
 Myriad Genetics, een farmaceutisch bedrijf uit de Verenigde Staten

Zie ook 
 Myriade